Le Griffon peut désigner :
Le Griffon, une monture ailée disponible dans le jeu MMORPG World Of Warcraft.
Le Griffon, un bateau construit par René Robert Cavelier de La Salle et lancé en 1679.
Le Griffon, une maison d'édition littéraire suisse.